Бесел може да се односи на:

 Беселов зрак
 Беселов елипсоид
 Беселова функција у математици
 Беселова неједнакост у математици
 Беселов филтар, линеарни филтар који се често користи у аудио кросовер системима
 Бесел (кратер), мали месечев кратер
 Беселова трансформација, такође позната и као Фурије-Беселова трансформација или Ханкелова трансформација
 Беселов прозор
 Бесел (Холандија), град у Холандији.
Бесел () је име за следеће личности:
 Фридрих Бесел (1784–1846), немачки математичар, астроном и систематичар Беселових функција
 Бесел Кок (р. 1941), холандски бизнисмен и организатор шаха
 Алфред Бесел-Браун (1877–1947), пуковник аустралијске војске и привремени генерал бригадер у Првом светском рату
 Тед Бесел (1935–1996), амерички телевизијски глумац